Kostelů svatých Andělů strážných je více:

 Kostel svatých Andělů strážných (Kostelec nad Černými lesy)
 Kostel svatých Andělů strážných (Kyselovice)
 Kostel svatých Andělů strážných (Nivnice)
 Kostel svatých Andělů strážných (Stražisko)
 Kostel svatých Andělů strážných (Sušice)
 Kostel svatých Andělů strážných (Veselí nad Moravou)
 Kostel svatých Andělů strážných (Vidochov)
 Kostel svatých Andělů strážných (Vysočany)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - kostel